The Lodge at Wakulla Springs est un hôtel américain situé à Wakulla Springs, en Floride. Construit à compter de 1935, ce lodge installé au sein du parc d'État d'Edward Ball Wakulla Springs est membre des Historic Hotels of America depuis 2016.

Liens externes

 
 
 

 

Wakulla Springs
Hôtel en Floride
Historic Hotels of America
Comté de Wakulla